Викторија Азаренка је освојила турнир. У финалу је савладала Марију Шарапову са 6:3, 6:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 6 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Треће коло
|RD4=Четврто коло
|RD1-seed01=14
|RD1-team01= З. Лизики
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= Ш. Фегеле
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=4
|RD1-seed03=
|RD1-team03= Ш. Пер
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= И. Холанд
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=0
|RD1-score04-3=
|RD1-seed05=
|RD1-team05= С. Стивенс
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=
|RD1-seed07=
|RD1-team07= Ш. Схеперес
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=0
|RD1-seed08=18
|RD1-team08= С. Кузњецова
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=3
|RD1-score08-3=6
|RD1-seed09=30
|RD1-team09= А. Кербер
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=WC
|RD1-team10= Б. Бобушић
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=
|RD1-seed11=
|RD1-team11= С. Дибоа
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=1
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Ј. Веснина
|RD1-score12-1=4
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=4
|RD1-seed13=
|RD1-team13= М. Минела
|RD1-score13-1=1
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= Џ. Хамптон
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=
|RD1-seed15=
|RD1-team15= Ж. Дулко
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=4
|RD1-team16= М. Шарапова
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=
|RD2-seed01=14
|RD2-team01= З. Лизики
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Ш. Пер
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=
|RD2-seed03=
|RD2-team03= С. Стивенс
|RD2-score03-1=66
|RD2-score03-2=5
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=18
|RD2-team04=

Група 7

Група 8 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Треће коло
|RD4=Четврто коло
|RD1-seed01=15
|RD1-team01=

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2012.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно